Rzeki:
 Detroit – graniczna rzeka między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą

Miejscowości w USA:
 Detroit – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lamar
 Detroit – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Detroit – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Detroit – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Detroit – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Detroit – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Detroit – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Red River
Gminy w USA:
 Detroit (ang. Detroit Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Detroit (ang. Detroit Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Detroit (ang. Detroit Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker